Malcanów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Malcanów, village de la voïvodie de Lublin
 Malcanów, village de la voïvodie de Mazovie